Santana může být:

 Santana (Madeira) – okrsek na ostrově Madeira
 Santana (Svatý Tomáš a Princův ostrov) – město na ostrově Svatý Tomáš a Princův ostrov
 Santana (planetka) – planetka 2620
 Sântana – město v Rumunsku

příjmení osob
 Carlos Santana (* 1947) – mexický kytarista a zpěvák
 Felipe Santana (* 1986) – brazilský fotbalista
 Jorge Santana (1951–2020) – hudebník a bratr Carlose Santany
 Manuel Santana (* 1938) – španělský tenista
 Merlin Santana (1976–2002) – americko-dominikánský herec
 Salvador Santana (* 1983) – americký hudebník, syn Carlose Santany
 Telê Santana da Silva (1931–2006)– brazilský fotbalista a fotbalový trenér

jiný význam
 Santana (hudební skupina), dříve „Santana Blues Band“ – doprovodná skupina Carlose Santany
 Santana Motors – španělská automobilová značka
 VW Santana – model automobilky Volkswagen

Externí odkazy 
 

Rozcestníky - příjmení